Schwabeneder ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Schwabeneder (* 1992), österreichischer Schachspieler
 Franz Schwabeneder (* 1942), österreichischer Journalist, Theaterkritiker und Autor
 Mathilde Schwabeneder (* 1956), österreichische Journalistin 
 Stefan Schwabeneder (* 1969), deutscher Hörfunkmoderator und Comedyautor